

Miejscowości na Ukrainie
 Honorówka (rejon jampolski)
 Honorówka (rejon piszczański)
 Honorówka (rejon wołoczyski)

Przypisy